El Capire är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. El Capire ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Capire är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro Grande de Jumiltepec,  meter över havet,  km nordväst om El Capire. Runt El Capire är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km öster om El Capire. I omgivningarna runt El Capire växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco